Stanisław Barzykowski (1792–1872) – członek Rządu Narodowego Królestwa Polskiego, uczestnik wojny z Rosją, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Feliks Barzykowski (1884–1965) – pułkownik intendent Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Niepodległości, Krzyża Walecznych (dwukrotnie), inspektor służby intendentury

Przypisy